Anatole-Félix Le Double (1843-1913) est un anatomiste français 
Le Double est un roman de Dostoïevski.
Le Double est un film réalisé par Alexandre Ryder sorti en 1923.
Le Double est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Le Double d'Otto Rank est un essai psychanalytique paru d'abord en 1914 dans la revue Imago.